Papyrus Moskau steht für:

 Papyrus Moskau 120, siehe Reisebericht des Wenamun
 Papyrus Moskau 127, siehe Brief des Wermai
 Papyrus Moskau 4676 (Moskauer Papyrus oder Mathematischer Papyrus Moskau), altägyptischer Papyrus mit mathematischem Inhalt